Колледж Святого Петра (Окленд)
 Колледж Святого Петра (Оксфорд)